Kreditkassen kan have flere betydninger:

Christiania Bank og Kreditkasse – den norske bank omtalt lokalt som Kreditkassen
Kreditkassen for Husejere i Kjøbenhavn – første danske realkreditinstitut